

Cinema 
 Profondo come il mare (The Deep Blue Sea) – film del 1955 diretto da Anatole Litvak
 Il profondo mare azzurro (The Deep Blue Sea) – film del 2011 diretto da Terence Davies

Musica 
 The Deep Blue Sea – EP di Tullio Mobiglia e Carlo Savina del 1957

Teatro 
 Il profondo mare azzurro – opera teatrale di Terence Rattigan del 1952